Кратер Плана () — крупный древний ударный кратер в области южного побережья Озера Смерти на видимой стороне Луны. Название присвоено в честь итальянского астронома и математика Джованни Антонио Амедео Плана (1781—1864) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Бюрг на севере; кратер Мейсон на востоке и кратер Гров на востоке-юго-востоке. На северо западе от кратера находятся борозды Бюрга; на севере расположено Озеро Смерти; на юге Озеро Сновидений. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 43,0 км, глубина 1800 м.

Кратер Плана имеет циркулярную форму, значительно разрушен и затоплен темной базальтовой лавой. Вал представляет собой кольцо отдельных пиков и хребтов с множеством разрывов, в юго-восточной части вал двойной. К северо-восточной части вала примыкает гористая местность с множеством хребтов между кратерами Плана и Мейсон, высказано предположение о вулканическом происхождении данной местности. Северо-западная оконечность вала перекрыта приметным чашеобразным кратером. Дно чаши ровное, над поверхностью лавы выступает вершина округлого центрального пика. Состав центрального пика анортозит (A), габбро-норито-троктолитовый анортозит с содержанием плагиоклаза 85-90 % (GNTA1)..

Сателлитные кратеры

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны.
Кратер Плана на карте LAC-26.
Селенологическая карта окрестностей кратера.

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны